Конста́нция — европейское женское имя. Имеет латинское происхождение и означает «постоянная». Производными именами являются Конни, Констанс, Констанса, Станци.

Производные и связанные имена 
 итальянские: Константина, уменьшительное — Цина; мужские: Констанц, , Константин
 французское: Констанс
 английское: Констанса
 американское: Конни
 голландское: Констанса, Констанция
 польское: Констанция
 португальское: Констанца
 испанское: Констанция, Констанца
 румынское: Константа
 немецкое: Констанца, Констанс

Именины 
Отмечаются 19 сентября в день памяти мученика Констанца, а также 18 февраля в день памяти святой Констанции Верчелли.

Известные только по именам 
 Флавия Юлия Констанция
 Констанция (герцогиня Бретани)
 
 Констанция (королева Сицилии)
 Констанция (ум. 963) — графиня Вьенна.
 Констанция (1127—1163) — княгиня Антиохии.
 Констанция (ум. 68) — раннехристианская святая.

Другие персоналии 
 Констанция Бонасье — героиня романа Александра Дюма «Три мушкетёра».
 Констанция Чаттерлей — героиня романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей».
 «Констанция Раттиган» — героиня романов Рэя Брэдбери.
 Констанция Купер — любимая бабушка Шелдона Купера.

Топонимы 
 Констанция — село, Озерянский сельский совет, Борщёвский район, Тернопольская область, Украина.
 Констанция — винодельческое поместье или имение губернатора Капской колонии.
 Констанция — историческое название города Саламин.

Галеры 
 «Констанция» — галера Балтийского флота Российской империи 1720 года постройки.
 «Констанция» — галера Балтийского флота Российской империи 1728 года постройки.
 «Констанция» — галера Балтийского флота Российской империи 1741 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Интересные факты 
 Констанцией звали жену Генриха VI, которая упоминается в «Рай (Божественная комедия)» Данте.

Прочее 
 (315) Констанция — небольшой астероид главного пояса, который входит в состав семейство Флоры.

См. также 
 
 
 

Женские имена
Страницы значений:Тёзки